Dulcinée peut désigner :
 Dulcinée, personnage de Don Quichotte ;
 Dulcinée, l'exoplanète Mu Arae c.

Voir aussi 
 Dulcinée Langfelder.